Anna Torrentà i Costa (Ordis, Alt Empordà, 1972) va a ser alcaldessa d'Ordis i política d'Esquerra Republicana de Catalunya i diputada al Parlament de Catalunya.

Referències 

Diputats al Parlament de Catalunya per ERC
Polítics altempordanesos